Il singolare del Faber Grand Prix 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Iva Majoli era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Patty Schnyder.

Patty Schnyder ha battuto in finale 6–0, 2–6, 7–5 Jana Novotná.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (finale)
  Steffi Graf (quarti di finale)
  Iva Majoli (secondo turno)
 n/a

 Irina Spîrlea (primo turno) 
 Anke Huber (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Lisa Raymond (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Faber Grand Prix 1998